Малу-Винет () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мерішань.
 Малу-Винет () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ізвоареле.